Claudia Edelmann (* 15. November 1965 in Tirschenreuth, Bayern) ist eine deutsche Schriftstellerin und Journalistin. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ist sie als Werbetexterin tätig.

Leben 
Nach einem abgeschlossenen Betriebswirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Marketing arbeitete Edelmann viele Jahre im Produktmanagement und machte eine Ausbildung zur Journalistin.

Edelmann entschied sich im Jahr 2008 dazu, sich der Schriftstellerei zu widmen. Zunächst studierte sie an der Schule des Schreibens in Hamburg Belletristik. Bereits während ihres Grundstudiums erschien ihr erstes Buch „Der fliegende Delphin – Geschichten und Anekdoten aus dem alten Konstanz“.
Ein Jahr später, im Jahr 2009, wurde das Buch „Tierisch verrückt – Vergnügliches und Kurioses von liebenswerten Vierbeinern“ veröffentlicht.

Edelmann lebt in Konstanz.

Neuseeland 
Neuseeland übte auf sie 1992 eine große Faszination aus, als sie das Land zum ersten Mal bereiste. Um die 40 weitere Reisen folgten.

Im Januar 2010 begann Edelmann in Neuseeland die Recherche für ein neues Buchprojekt, das die Kultur der  zum Thema hat. Die Veröffentlichung des Buches  – Neuseelands verborgener Schatz erfolgte im September 2011. Es wurde auf Deutsch und Englisch verfasst und enthält Passagen in der Sprache der .

TV-Auftritte 
2012 war Claudia Edelmann anlässlich der Frankfurter Buchmesse bei der Neuseeland Gastland war, zu Gast bei dem Journalisten Ulrich Timm. Das Interview wurde im Oktober 2012 auf tagesschau24 ausgestrahlt.

2020 nahm Edelmann am Bauer-sucht-Frau-Ableger Bauer sucht Frau International auf RTL teil. Als eine von drei Kandidatinnen bei einem Bauern in Österreich brach sie selbst die Hofwoche ab.

Werke 
 Der fliegende Delphin (2008), Wartberg Verlag, ISBN 978-3831319114
 Tierisch verrückt (2009), Wolfram Kühnert Verlag; 1. Aufl. Edition, ISBN 978-3981322002
  – Neuseelands verborgener Schatz (2011), Wolfram Kühnert Verlag; 1. Aufl. Edition, ISBN 978-3981322019
 Neuseeland – Land der Maori (2020), Wolfram Kühnert Verlag; New Edition, ISBN 978-3981322064

Weblinks 

 
 http://www.claudia-edelmann.de/

Autor
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Person (Tirschenreuth)
Deutscher
Geboren 1965
Frau